Dit is een lijst van plaatsen in Botswana, geordend op de plaatsnaam.

Wikipedia:Projecten Ontwezing
 
Botswana
Plaatsen